Губе́рський — українське прізвище.

Персоналії 
 Леонід Губерський (* 1941) — український філософ, ректор Київського університету (2008—2021), академік НАН України, Герой України.
 Микола Губерський (1923 — ?) — радянський діяч, секретар Полтавського обкому КПУ, кандидат історичних наук.

Українські прізвища